Valla kyrka kan syfta på: 

Valla kyrka, Bohuslän – en kyrkobyggnad på Tjörn och församlingskyrka i Valla församling
Valla kyrka, Södermanland – en kyrkobyggnad som tillhör Katrineholmsbygdens församling i Strängnäs stift